Dmitri Moeratov (1961), een (Sovjet-)Russisch journalist en Nobelprijswinnaar
 Valentin Moeratov (1928-2006), een (Sovjet-)Russisch turner
 Valeri Moeratov (1946), een (Sovjet-)Russisch langebaanschaatser en schaatscoach